Примера А Уругвая по футболу 1974 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 22 тура. Все клубы из Монтевидео. Выбыл Белья Виста. Для попадания в Кубок Либертадорес был впервые разыгран турнир Лигилья Пре-Либертадорес, по результатам которого в Кубок Либертадорес 1975 квалифицировались его чемпион и вице-чемпион (Пеньяроль и Уондерерс).

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1974
Футбол в Южной Америке в 1974 году
1970-е годы в Уругвае